Magnet (Allier), een plaats in het Franse departement Allier
 Magnet (Nebraska), een plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
 Magnet (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
 Magnet (magazine), een Amerikaans muziekmagazine
 Jakovlev Jak-17, Magnet is de NAVO-Codenaam voor deze straaljager

Zie ook 
 Magneet (doorverwijspagina)